.cr, het internetlandcode topleveldomein van Costa Rica
 Cr, symbool voor het chemisch element Chroom (element)
 CR, de ISO-landcode van Costa Rica
 CR (motorfietsmerk), een historisch motofietsmerk
 CR-gas, een soort traangas
 CR-weg, gebiedwegen in Luxemburg

 Carriage Return, de oorsprong van de term return op het toetsenbord
 Český rozhlas, de publieke radio-omroep van Tsjechië (eigenlijk ČRo)
 Chiltern Railways, een Britse spoorwegonderneming
 China Railways, de nationale spoorwegmaatschappij van de Volksrepubliek China
 CityRail, voorloper van het Gewestelijk ExpresNet van Brussel
 College of the Redwoods, een community college in de Amerikaanse staat Californië
 Computed Radiography, een opnametechniek in de radiografie
 Community of the Resurrection, een anglicaanse kerkgemeenschap
 Congregatio a Resurectione Domini Nostri Iesu Christi, een katholieke congregatie
 Consolidated Rail Corporation of Conrail, een voormalige Amerikaanse spoorwegmaatschappij
 Conversion Rate, het percentage bezoekers die een verlangde actie ondernemen
Calorische restrictie, een vermindering van voedselinname.